Hörnligrat steht für:
 Hörnligrat (Matterhorn), Nordostgrat des Matterhorns in den Walliser Alpen, über den die Normalroute führt
 Hörnligrat (Arosa), Gebirgsgrat und Passübergang zwischen dem Hörnli und dem Tschirpen in den Plessuralpen